Де́ло о пелика́нах:

 «Дело о пеликанах» — роман американского писателя Джона Гришэма.
 «Дело о пеликанах» — американский фильм 1993 года, экранизация одноимённого романа.